Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1968. Potekala je za moške med 13. in 25. oktobrom 1968 v Mexico Cityju, nastopilo je šestnajst reprezentanc. Ivo Daneu in Aljoša Žorga sta kot prva slovenska košarkarja osvojila olimpijsko medaljo.

Dobitniki medalj 

|-valign=top
|   Mike BarrettJohn ClawsonDon DeeCalvin FowlerSpencer HaywoodBill HosketJim KingGlynn SaultersCharlie ScottMike SillimanKen SpainJo Jo White
|   Dragutin ČermakKrešimir ĆosićVladimir CvetkovićIvo DaneuRadivoj KoraćZoran MarojevićNikola PlećašTrajko RajkovićDragoslav RažnatovićPetar SkansiDamir ŠolmanAljoša Žorga
|   Anatolij KrikunModestas PaulauskasZurab SakandelidzeVadim KapranovJurij SelihovAnatolij PolivodaSergej BelovPriit TomsonSergej KovalenkoGenadij VolnovJaak LipsoVladimir Andrejev
|}

Potek turnirja

Predtekmovanje

Skupina A 

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 599 || 392 || +207 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 6 || 1 || 592 || 511 || +81 || 13
|-
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 562 || 539 || +23 || 12
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 557 || 548 || +9 || 11
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 493 || 468 || +25 || 10
|-
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 572 || 624 || −52 || 9 
|-
|align=left| || 7 || 1 || 6 || 525 || 636 || −111 || 8 
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 383 || 565 || −182 || 7 
|}

13. oktober 

14. oktober 

15. oktober 

16. oktober 

18. oktober 

19. oktober 

20. oktober

Skupina B 

|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 7 || 0 || 642 || 408 || +234 || 14
|-bgcolor="#ccffcc"
|align=left| || 7 || 6 || 1 || 561 || 418 || +143 || 13
|-
|align=left| || 7 || 5 || 2 || 493 || 443 || +50 || 12
|-
|align=left| || 7 || 4 || 3 || 473 || 504 || −31 || 11
|-
|align=left| || 7 || 3 || 4 || 456 || 478 || −22 || 10
|-
|align=left| || 7 || 2 || 5 || 514 || 532 || −18 || 9 
|-
|align=left| || 7 || 1 || 6 || 453 || 530 || −77 || 8 
|-
|align=left| || 7 || 0 || 7 || 355 || 634 || −279 || 7 
|}

13. oktober 

14. oktober 

15. oktober 

16. oktober 

18. oktober 

19. oktober 

20. oktober

Zaključni del

Skupina za medalje

Za 5. do 8. mesto

Za 9. do 12. mesto

Za 13. do 16. mesto

Končni vrstni red

Viri 

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1968
Športi Poletnih olimpijskih iger 1968